Miranda Ribeiro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alípio de Miranda Ribeiro
 Paulo de Miranda Ribeiro